Grăniceri ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Grăniceri (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Grănicerii, Dorf im Kreis Timiș